Чередников — русская фамилия. Известные носители:

 Чередников, Сергей Арсеньевич (1918—1984) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Чередникова, Маина Павловна — российский фольклорист.